Un service d'hébergement de wikis ou ferme à wikis est un service qui offre des outils pour simplifier la création et la gestion de wikis individuels et indépendants.

Avant l'apparition des services d'hébergement de wikis, une personne souhaitant opérer un wiki devait installer un moteur de wiki sur un serveur, puis gérer le moteur de wiki et le serveur. Dans un service d'hébergement de wikis, l'administrateur du service installe le moteur de wiki sur un serveur ou sur une grappe de serveurs, et il gère le moteur de wiki et le ou les serveurs. Chaque utilisateur se voit allouer un espace spécifique sur le ou les serveurs et il utilise le moteur de wiki fourni par l'administrateur pour exploiter son wiki.

Il existe des services commerciaux et non commerciaux d'hébergement de wikis. Bien que la plupart des services permettent à quiconque de créer et d'opérer un wiki, certains imposent des restrictions. Plusieurs services d'hébergement de wikis génèrent des revenus par l'ajout de publicité sur les pages Web du service. Souvent, ils offrent à leurs utilisateurs la possibilité de supprimer la publicité en échange d'un léger frais mensuel.

Plusieurs des services d'hébergement de wikis les plus connus ont démarré entre 2004 et 2005 : Fandom (2004),  (2005),  (2005) et  (2005).

Source 
 

Hébergeur web
Wiki
Web 2.0
Web social